Vittel hat folgende Bedeutungen:

 Vittel, Gemeinde in Frankreich
 Vittel (Mineralwasser), französische Mineralwassermarke
 Charles Vittel (1809–1889), Schweizer Politiker